Die NB I. Szabó László csoport 2004/05 war die höchste Spielklasse der ungarischen Mannschaftsmeisterschaft im Schach. Zu den gemeldeten Mannschaftskadern der teilnehmenden Vereine siehe Mannschaftskader der NB I. Szabó László csoport 2004/05.

Spieltermine 

Die Wettkämpfe fanden statt am 26. September, 10. Oktober, 21. November, 5. und 19. Dezember 2004, 23. Januar, 6. und 20. Februar, 6. März sowie 10. und 24. April 2005. Sie wurden dezentral bei den beteiligten Vereinen gespielt.

Saisonverlauf 

Während die Titelfrage praktisch schon vor der letzten Runde entschieden war (der Titelverteidiger Csuti Antal SK Zalaegerszeg hätte sich gegen Nagykanizsa TSK sogar eine 2:10-Niederlage leisten können, baute aber durch einen klaren Sieg den Vorsprung sogar auf 12,5 Punkte aus), fiel die Entscheidung im Abstiegskampf erst in der letzten Runde.
Vor der letzten Runde lagen der Vorjahresaufsteiger PMSE Antenna Hung sowie der Budapesti Egyetemi Atlétikai Club punktgleich auf den Plätzen 10 und 11. PMSE erzielte einen halben Punkt mehr und erreichte ebenso wie der Mitaufsteiger aus der NB I/B. Mozgáskorlátozottak PIREMON Sportegyesülete den Klassenerhalt, während der Budapesti Egyetemi Atlétikai Club zusammen mit dem Vasas SC Novák abstieg.

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Weblinks 
 Ergebnisse beim ungarischen Schachverband (ungarisch)

Sportveranstaltung in Ungarn
Schach (Ungarn)
Schachveranstaltung 2004
Schachveranstaltung 2005